Ruhemann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Ruhemann (* 1962), britischer Filmproduzent und Regisseur
 Helmut Ruhemann (1891–1973), deutscher Maler und Bilderrestaurator